

Geografia 
Chiari – comune italiano della provincia di Brescia, Lombardia
Circondario di Chiari – uno dei circondari in cui era suddivisa la provincia di Brescia
Duomo di Chiari – edificio religioso dell'omonima località
Stazione meteorologica di Chiari

Persone 
Alberto Chiari – filologo, docente e critico letterario italiano
Andreina Chiari Branchi, nome d'arte di Andreina Branchi – scrittrice italiana
Arturo Chiari – sindacalista italiano
Carmela Ayr Chiari – poetessa e scrittrice italiana
Gervasio Chiari – imprenditore italiano nell'industria dei giocattoli, inventore di Cicciobello
Giuseppe Chiari – pittore e compositore italiano
Giuseppe Bartolomeo Chiari – pittore italiano
Hans Chiari – patologo austriaco
Isodoro da Chiari – biblista e abate italiano
Johann Baptist Chiari – ginecologo austriaco
Mario Chiari – scenografo, costumista, sceneggiatore e regista italiano
Maurizio Chiari – costumista e scenografo italiano
Nicola Chiari – generale italiano
Ottokar Chiari – medico austro-ungarico
Pietro Chiari – gesuita, drammaturgo, scrittore e librettista italiano
Vito Chiari, propr. Vito Annichiarico – attore italiano
Walter Chiari, pseudonimo di Walter Annichiarico – attore, comico e conduttore televisivo italiano

Altro 
Associazione Calcio Chiari 1912 – squadra calcistica di Chiari
Battaglia di Chiari – battaglia del 1701 nella località omonima
Chiari-flocculazione – trattamento chimico-fisico applicato alle acque
Palio delle Quadre di Chiari
Sindrome di Arnold-Chiari – patologia umana
Sindrome di Budd-Chiari – patologia umana

Pagine correlate
 Chiaro